Middleport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Middleport (New York)
Middleport (Ohio)
Middleport (Pennsylvania)